Сборная России по футболу в шестой раз в своей истории принимала участие в чемпионате Европы по футболу в 2020 году. Команда успешно квалифицировалась в финальную часть первенства Европы по футболу, заняв второе место в квалификационной группе I. В финальной части её соперниками были Бельгия, Дания и Финляндия. По итогам матчей группы B сборная набрала 3 очка и заняла 4 место.

Отборочный турнир

Группа I

Все вызывавшиеся на отборочные матчи 
Главный тренер: (11.08.2016 - н.в) —  Станислав Черчесов

Матчи и голы за Сборную указаны по завершению отборочного цикла

Финальная часть турнира

Примечания 

2
Р